Il singolare del torneo di tennis Merano Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Sláva Doseděl che ha battuto in finale Christian Ruud 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Richard Fromberg (secondo turno)
 Sláva Doseděl (Campione)
 Fernando Meligeni (primo turno)
 Franco Squillari (secondo turno)

 Nicolás Lapentti (semifinali)
 Albert Portas (primo turno)
 Sébastien Grosjean (primo turno)
 Juan-Albert Viloca-Puig (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Merano Challenger 1998